Noah Okafor (2000), Zwitsers-Nigeriaans voetballer
 Uche Okafor (1967–2011), Nigeriaans voetballer